

Codici 
 KKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kentland (Stati Uniti)
 kkt – codice ISO 639-3 della lingua koi

Matematica 
 Condizioni KKT – Condizioni di Karush-Kuhn-Tucker